Aerosol: barreja heterogènia de partícules sòlides o líquides suspeses en un gas. Terme utilitzat en Enginyeria ambiental.
 Aerosol atmosfèric: fa referència a petits fragments de matèria sòlida o líquida suspesos a l'atmosfera terrestre.
 Aerosol (recipient): recipient on s'emmagatzema un líquid, que té un dispositiu a la part superior que permet expulsar aquest líquid en forma vaporitzat (reduït a gotes molt fines).
 Aerosol de pebre: agent lacrimogen que s'utilitza per dispersar disturbis o com a defensa personal, incloent defensa contra animals.
 Aerosol (farmàcia): Forma galènica consistent en un sistema pressuritzat dins d'un recipient d'alumini, llauna o vidre, proveït d'una vàlvula per a l'alliberament del medicament.